D'Haene ist der Familienname folgender Personen:

 François D’Haene (* 1985), französischer Ultramarathon- und Bergläufer
 Karel D’Haene (* 1980), belgischer Fußballspieler
 Wouter D’Haene (* 1982), belgischer Kanute

Siehe auch:
 Haene